Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1884 war ein Tenniswettbewerb in London.

Im ersten Wimbledon-Finale der Damen schlug Maud Watson ihre Schwester Lilian 6:8, 6:3 und 6:3.

Turnierplan

Quelle 
 J. Barret: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8.

Dameneinzel
1884